Paetz ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Paetz (1851–1922) deutscher Mediziner und Psychiater
 Emma Paetz (* 1993), britische Schauspielerin
 Hans Paetz gen. Schieck (1938–2021), deutscher Kernphysiker und Hochschullehrer
 Heinz-Hermann Paetz (* 1943), deutscher Politiker und Sportfunktionär
 Holger Paetz (* 1952), deutscher Kabarettist, Satiriker und Liedermacher
 Juliusz Paetz (1935–2019), polnischer Geistlicher, Erzbischof von Posen
 Karl Wilhelm Paetz (1781–1807), deutscher Jurist 
 Max Paetz (1883–1975), deutscher Aufnahmeleiter und Schauspieler
 Otto Paetz (1914–2006), deutscher Maler
 Rolf Paetz (1922–1994), deutscher Fußballspieler
 Sabine Paetz, früherer Name von Sabine John (* 1957), deutsche Leichtathletin

Siehe auch:
 Pätz (Begriffsklärung)
 Pähtz
 Päts
 Petz
 Baetz